Авез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар
 Авез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Авез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона